Litvániában 103 város – városi joggal bíró település – található. (litvánul: egyes számban – miestas, többes számban – miestai). A Litván parlament által elfogadott közigazgatási törvény értelmében: város minden minden 3000 főnél nagyobb lélekszámú település, és ezenkívül minden olyan település, amely a történelme folyamán korábban már rendelkezett városi jogokkal.

Források 
I-558 (2005-07-05)

Települések listái országok szerint
Varos